Этот список является списком видов млекопитающих обитающих на территории Гаити. Из 47 указанных в таблице видов, 9 исчезнувших, 3 находятся под угрозой, 2 уязвимы, 2 близки к уязвимым.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Гаити
Природа Гаити